Die 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 1962/63 war die dritte Spielzeit der gemeinsamen Spielklasse des Württembergischen Fußball-Verband und des Südbadischen Fußball-Verbandes. Es war zugleich die dreizehnte Saison der 1. Amateurliga Württemberg und der 1. Amateurliga Südbaden und die dritte Spielzeit, in der in Württemberg in den beiden Staffeln Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee und in Südbaden in den beiden Staffeln Südbaden und Schwarzwald-Bodensee gespielt wurde. Die Meisterschaft der Schwarzwald-Bodensee-Liga gewann der VfB Friedrichshafen.

Die drei südbadischen Vereine FC Überlingen, SC Südstern Singen und TuS Blumberg stiegen in die 2. Amateurliga Südbaden Staffel III ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 1962/63

Fußballsaison 1962/63
1962